Kruševo est un toponyme qui peut désigner :

Kruševo, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Kruševo, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kruševo, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Kruševo, un village situé dans la municipalité de Stolac, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Kruševo, une localité située dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie ;
Kruševo, une localité située dans municipalité d'Obrovac, comitat de Zadar ;
Kruševo, une localité située dans la municipalité de Primošten, comitat de Šibenik-Knin ;

 
Kruševo, une ville de la République de Macédoine ; 
 Kruševo, album enregistré en 1997 par Vlatko Stefanovski et Miroslav Tadić dans le Makedonium de cette ville.

Kruševo, un village situé dans la municipalité de Plav ;
Kruševo, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;

Kruševo, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Kruševo, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Krushevë/Kruševo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Dragash/Dragaš (selon le Kosovo) ou de Gora (selon la Serbie), district de Prizren ;
Kruševo/Krushevë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.